Panaon bezeichnet:

 Panaon (Insel), eine Insel der Philippinen
 Panaon (Misamis Occidental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Misamis Occidental auf den Philippinen